Paulo Miranda peut désigner :
 Paulo Miranda (né en 1974), Paulo Miranda de Oliveira, footballeur brésilien ;
 Paulo Miranda (né en 1988), Jonathan Doin, footballeur brésilien ;
 Paulo Miranda, cinéaste brésilien ;
 Paulo José Miranda (1965-), écrivain portugais.